Ве́ра Серге́евна Расторгу́ева (с. Сторожевские Хутора, Тамбовская губерния, Российская империя, 1912 — 2005 год) — советский и российский лингвист, иранист-таджиковед, доктор филологических наук, профессор. Считается основоположником современной таджикской диалектологии, организатор и первый заведующий сектором иранских языков Института языкознания РАН, лауреат , кавалер ордена «Дусти».

Биография 
В 1938 году окончила филологический факультет ЛГУ.

После начала Великой Отечественной войны оказалась в блокадном Ленинграде, с 1942 года в эвакуации в Таджикистане, преподавала в Таджикском университете.

С 1945 по 1953 год преподавала в МГУ, с 1953 по 1960 — на должности заведующего кафедрой иранской филологии Института восточных языков при МГУ (ИСАА).

В 1964 году защитила докторскую диссертацию.

Основные работы 
 Опыт сравнительного изучения таджикских говоров. 1964.
 Грамматический очерк таджикского языка // Русско-таджикский словарь. 1949.
 Белуджский язык // Языки народов СССР. Т. 1. М., 1966 (лит.);
 Исаев М. И., Расторгуева В. С. Выдающийся советский иранист-осетиновед (Васо Абаев) // Осет. филология. Орджоникидзе, 1977. Вып. 1.
 
 Расторгуева В. С., Эдельман Д. И. Этимологический словарь иранских языков. М.: Вост. лит., 2000-2011-. (начат, издано 4 тома; при жизни автора вышли первые два)

Литература

Ссылки 
 Центр Азия
 Кафедра иранистики ИСАА

Лингвисты СССР
Востоковеды СССР
Лингвисты России
Востоковеды России
Иранисты
Таджикский язык
Сотрудники Института языкознания РАН
Преподаватели Института стран Азии и Африки
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Таджикского национального университета